Picault ist der Familienname folgender Personen:

 Aude Picault (* 1979), französische Comiczeichnerin
 Émile Picault (1833–1915), französischer Bildhauer
 Fafà Picault (* 1991), amerikanisch-haitianischer Fußballspieler
 Lazare Picault (um 1700–1748), französischer Entdecker